Ушаковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Колпнянском районе Орловской области Российской Федерации.

Административный центр — село Ушаково.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Орловской области от 19 ноября 2004 года № 448-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Колпнянского района Орловской области».

География 
Ушаковское сельское поселение расположено на северо-востоке Колпнянского района. Поселение граничит с тремя сельскими поселениями и двумя муниципальными районами: с Покровским муниципальным районам на севере, с Ливинским районам на северо-востоке, на юго-востоке — с Ярищенским сельским поселение, на востоке — с Карловским сельским поселением, на западе — с Ахтырским сельским поселением.

Сложившаяся планировочная структура Ушаковского сельского поселения представляет собой восемь населенных пунктов — с. Ушаково, с. Рождественское, д. Василь-Тумашевка, д. Давыдовка, д. Маркино, д. Ново-Федоровка, д. Павловка, пос. Заречный.

Общая площадь территории муниципального образования составляет — 12432 га.

Общая численность населения сельского поселения составляет 511 человек по состоянию на 01.01.2011 г.
	
Территория поселения изрезана руслами рек, их притоками и оврагами. Поселение вытянуто с запада на восток.

 Климат
Территория Ушаковского сельского поселения характеризуется умеренно континентальным климатом.

Средняя температура января −8,5 °C, средняя температура июля +18,5 °C. Среднегодовая температура воздуха +4,6 °C. В январе 2010 года в Ушаково самая минимальная температура воздуха достигала −37 °C. Безморозный период составляет 145—150 дней. Зима охватывает третью декаду ноября, декабрь, январь, февраль и большую часть марта. Неблагоприятным климатическим явлением в зимнее время года являются метели.

Лето довольно продолжительное и теплое, длится более 4-х месяцев. Неблагоприятным климатическим явлением в теплое время года являются засухи, сопровождаемые суховеями в сочетании с большой скоростью движения ветра.

Годовое количество осадков 500—550 мм, в среднем 515 мм.

Количество поступающей солнечной радиации составляет 91-92 ккал/см². По агроклиматическому районированию район относится к южному, с коэффициентом увлажнения 1,2-1,3.

Преобладают юго-западные ветры, в течение года преобладают среднескоростные ветра.

Количество поступающей солнечной радиации составляет 91-92 ккал/см².

 Геология
Территория Ушаковского сельского поселения располагается в пределах древней Русской платформы, в основании которой лежит древний кристаллический фундамент, сложенный гранитами, железистыми кварцитами и кристаллическими сланцами. Фундамент в пределах района на дневную поверхность не выходит. Типы рельефа: карстовые явления, растущие овраги.

В геологическом строении территории поселения до глубины 100—200 м участвуют отложения верхнего девона и четвертичной системы. Осадки мезозоя (юрские и нижнемеловые — глины, пески, алевриты) имеют спорадическое развитие в пределах водораздельной равнины. Верхнедевонские отложения, мощность которых достигает 100 м и более, представлены известняками, песчаниками с прослоями мергелей и глин. Четвертичные осадки, мощность которых изменяется в пределах 0,5 — 16 м, развиты повсеместно. Представлены они комплексом осадков перигляциальных зон оледенения, а также делювиальными и аллювиальными грунтами. Делювиальные и перигляциальные осадки сплошным чехлом перекрывают коренные породы в пределах водораздельной равнины. Отсутствуют они в долинах рек, оврагах, балках. Это суглинки, преимущественно лёссовидные, супеси, глины, пески общей мощностью порядка 3 — 16 м.

Аллювиальные отложения — суглинки, супеси, песчано — гравийные грунты слагают долины рек, а также заполняют днища оврагов и балок. В пределах пойменных террас, реже надпойменных, отмечаются илистые грунты. Мощность аллювия 1 — 3 м в оврагах, балках, долинах малых речек.
 гидрография
Поверхностные воды представлены р. Фошня, прудами, временными водотоками, ручьями. Максимальные уровни воды в реках наблюдаются во время весеннего половодья. В бассейне реки Сосны половодье наступает 25-26 марта. Продолжительность половодья составляет 28-55 дней.

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима реки являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками и низкая зимняя межень.

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
По территории поселения проходят две автомобильные дороги регионального значения Дросково — Колпны и Ушаково — Маркино.

Примечания 

Муниципальные образования Колпнянского района
Сельские поселения Орловской области